Ostaschew ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Iljitsch Ostaschew (1925–1998), russischer Weltraumpionier
 Jewgeni Iljitsch Ostaschew (1924–1960), russischer Artillerie-Offizier und Raketentechniker